ARA Murature es el nombre de los siguientes buques de guerra de Argentina:
 ARA Murature (M-5), rastreador-minador de la clase Bathurst.
 ARA Murature (P-20), patrullero de la clase Murature.
Murature, ARA